Олоф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кайбер, Олоф — шведский профессиональный игрок в киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.
 Олоф, Тео (полное имя Теодор Олоф Шмуклер; 1924—2012) — нидерландский скрипач германского происхождения.